aaaaaaa, más néven válogatásalbum
 Aranyalbum (1978), Koncz Zuzsa válogatásalbuma
 Aranyalbum 1971–76 (1978), az LGT együttes válogatásalbuma
 Aranyalbum (1993), a Bergendy-együttes válogatásalbuma
 Aranyalbum 1990–2000 (2000), a Republic együttes válogatásalbuma
 Aranyalbum (1996), A Bikini együttes válogatásalbuma
 Aranyalbum 2. 2000–2010 (2009), a Republic együttes válogatásalbuma, az Aranyalbum 1990–2000 folytatása
 Arany-album (2009), a Dalriada együttes albuma